Putot kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Putot-en-Bessin, Normandie, Département du Calvados, 
 Putot-en-Auge, Normandie, Département du Calvados,